La probabilité stationnaire  d'une chaîne de Markov   s'interprète usuellement comme la fraction du temps passé en chaque état  de l'espace d'états   de cette chaîne de Markov, asymptotiquement. En effet, une version de la loi forte des grands nombres pour les chaînes de Markov stipule que :

presque sûrement, sous certaines hypothèses détaillées plus bas. La variable aléatoire  s'interprète comme le temps passé en   lors des  premiers pas de la chaîne de Markov  La fraction  est donc la fraction de temps passé en l'état  pendant les   premiers pas de la chaîne de Markov. La convergence de cette fraction lorsque   tend vers l'infini n'est pas un résultat anodin. On trouvera une discussion plus poussée sur le temps de séjour sur la page Récurrence et transience d'une chaîne de Markov.

Définition

Existence et unicité : cas irréductible 
L'existence d'une probabilité stationnaire  pour une chaîne de Markov irréductible  est liée aux propriétés du temps de retour en  
et en particulier aux propriétés de récurrence de l'état 

Rappelons que lorsqu'on étudie une chaîne  de Markov particulière, sa matrice de transition est en général bien définie et fixée tout au long de l'étude, mais la loi initiale peut changer lors de l'étude et les notations doivent refléter la loi initiale considérée sur le moment :
si  à un moment de l'étude on considère une chaîne de Markov de loi initiale définie par  alors les probabilités sont notées  et les espérances sont notées  
En particulier, si  on dit que la chaîne de Markov part de  les probabilités sont notées  et les espérances sont notées  Ci-dessus, dans la notation  l'indice  signifie qu'on calcule l'espérance pour la chaîne de Markov partant de  i.e. de loi initiale définie par  Ainsi  s'interprète comme l'intervalle de temps "typique" entre deux passages consécutifs à l'état  

La relation entre existence et unicité des probabilités stationnaires, classifications des états de la chaîne de Markov et récurrence positive est traité dans un cadre complètement général à la section Existence et unicité. Cependant les théorèmes ci-dessus, valables uniquement pour les chaînes de Markov irréductibles, sont suffisants dans un grand nombre d'exemples.

Loi forte des grands nombres 

Dans le cas d'une chaîne de Markov irréductible et récurrente positive, la loi forte des grands nombres est en vigueur : la moyenne d'une fonction  sur les instances de la chaîne de Markov est égale à sa moyenne selon sa probabilité stationnaire. Plus précisément, sous l'hypothèse

on a presque sûrement :

La moyenne de la valeur des instances est donc, sur le long terme, égale à l'espérance de la probabilité stationnaire. En particulier, cette équivalence sur les moyennes s'applique si  est la fonction indicatrice d'un sous-ensemble  de l'espace des états :

Cela permet d'approcher la probabilité stationnaire par un histogramme (la distribution empirique) construit à partir d'une séquence particulière.

Ergodicité 
En particulier, si le processus est construit en prenant la probabilité stationnaire comme loi initiale, le shift  défini par

préserve la mesure, ce qui fait de la chaîne de Markov un système dynamique. La loi forte des grands nombres entraine alors que la chaîne de Markov est un système dynamique ergodique. L'ergodicité est à la fois plus forte que la loi forte des grands nombres car on peut en déduire, par exemple, que  a pour limite presque sûre    mais elle est aussi plus faible car elle réclame en principe la stationnarité de la chaîne de Markov, ce qui n'est pas le cas de la loi forte des grands nombres.

Convergence vers la loi stationnaire

Convergence de la loi marginale 
Si la chaîne de Markov est irréductible, récurrente positive et apériodique, alors  converge vers une matrice dont chaque ligne est l'unique distribution stationnaire 
En particulier, la loi  de  converge vers  indépendamment de la loi initiale  Dans le cas d'un espace d'état fini, cela se prouve par le théorème de Perron-Frobenius.

Typiquement, par exemple dans le cas d'une chaîne de Markov à espace d'états fini  irréductible et apériodique, la convergence est exponentiellement rapide, i.e. pour une norme quelconque, on peut trouver  et   tels que

On trouve plus loin dans l'article une démonstration de cette décroissance exponentielle dans le cas particulier des chaînes réversibles.

Convergence de la mesure empirique 
Si la chaîne de Markov est irréductible et récurrente positive  alors, par suite de la loi forte des grands nombres, la mesure empirique de la chaîne de Markov,

converge vers  l'unique distribution stationnaire. Typiquement, par exemple dans le cas d'une chaîne de Markov à espace d'états fini  irréductible et récurrente positive, la convergence est, en un certain sens, en  
Cela permet d'approcher la probabilité stationnaire par un histogramme construit à partir d'une séquence particulière.
Nota: alors que la loi de  notée  ci-dessus, est une mesure de probabilité fixée, la loi empirique est, elle, une mesure de probabilité aléatoire, ou bien, si l'on veut, une variable aléatoire à valeurs dans les mesures de probabilité.

Chaînes réversibles

Critères 

La matrice  est l'adjointe de la matrice  pour le produit scalaire défini par

Interprétation 
Si une variable aléatoire  à valeur dans  satisfait, pour tout  et toute suite 
 

on dit que X est une chaîne de Markov stationnaire, de matrice de transition  et de loi stationnaire  En effet :
 cela définit une et une seule mesure de probabilité sur  ;
 X possède la propriété de Markov faible ;
  stationnarité : la suite   (définie par ) a même loi que la suite X, pour tout entier relatif s.

Renversons le cours du temps, i.e. considérons la suite  définie par 

On a alors

Exemples

Marche aléatoire sur un graphe 
Soit G un graphe connexe, fini, simple et sans boucles. Par définition, 

i.e. à partir de  on saute vers un de ses  voisins choisis au hasard (avec équiprobabilité),  désignant le degré de  dans le graphe   La connexité de  entraîne l'irréductibilité de la marche aléatoire et l'unicité de la probabilité stationnaire. On remarque que  satisfait le critère 2, or  i.e.  est deux fois le nombre d'arêtes de  Ainsi  est l'unique probabilité stationnaire : on passe d'autant plus de temps en un sommet que son degré est élevé, et ce temps de séjour asymptotique est proportionnel au degré du sommet, avec coefficient de proportionnalité  Un exemple amusant est la marche aléatoire d'un cavalier sur un échiquier.

Marche du cavalier sur l'échiquier 
C'est un cas particulier de l'exemple ci-dessus, où 
 et  Ainsi 

c'est-à-dire qu'il faut en moyenne 168 sauts à un cavalier partant du coin Sud-Ouest pour y retourner. On peut étudier de la même manière les autres pièces du jeu d'échecs.

Modèle des urnes d'Ehrenfest 
Deux chiens (disons A et B) se partagent N puces de la manière suivante : à chaque instant t entier, une des N puces est tirée au hasard et change alors de chien. Notons Xt le nombre de puces infestant A au temps t : X=(Xt )t≥0 est une chaîne de Markov en vertu du critère fondamental. Supposons que dans l'état initial, le chien A n'a aucune puce.

Cette chaîne de Markov est clairement irréductible. Si on la suppose réversible, on doit avoir

ce qui suggère une probabilité stationnaire, π = (πk )0≤k≤N , proportionnelle aux coefficients binomiaux. La seule loi de probabilité proportionnelle aux coefficients binomiaux est la loi binomiale de paramètre 1/2 (et N). La chaîne est donc bien réversible, et le temps écoulé entre deux passages par l'état initial est

Cet exemple illustre la réponse de Boltzmann à Zermelo : Zermelo observait une contradiction entre le théorème de  récurrence de Poincaré, selon lequel un système dynamique repasse infiniment souvent par un état donné, et le Théorème H de Boltzmann.  La réponse de Boltzmann consiste à estimer le temps de récurrence moyen :  pour un gaz macroscopique contenant  molécules, Boltzmann estime celui-ci d'ordre , une durée qui  est largement supérieure à l'âge de l'univers lorsque  ; les récurrences sont donc invisibles à notre  échelle.

Théorie spectrale (cas fini) 
On suppose 
l'espace d'états E fini, à N éléments,
la chaîne réversible, 
chaque πi  strictement positif. 

Alors

Convergence pour la distance du χ2  

Si la chaîne est irréductible et apériodique, 1 est valeur propre de P de multiplicité 1, et les autres valeurs propres sont en valeur absolue strictement inférieures à 1. Si on note α le maximum de ces valeurs absolues et si on note μn  la loi de la chaîne au temps n, on en déduit que

Si l'erreur relative, au site i, est définie par

alors la distance du χ2   entre  μn    et π s'écrit

Ainsi les erreurs relatives sont moins pénalisantes si elles affectent les états les moins probables mais sont, toutefois, plus pénalisantes que si on utilise la distance euclidienne classique :

Théorie spectrale (cas du modèle des urnes d'Ehrenfest) 

Ainsi, il y a convergence vers la loi stationnaire uniquement si la loi initiale μ est orthogonale à eN , i.e. si

En ce cas, il existe une constante CN  telle que, pour tout entier naturel k, on ait :

Existence et unicité 

Discuter l'existence et l'unicité d'une probabilité stationnaire  telle que  amène à discuter les propriétés du graphe  de la chaîne de Markov et  la classification de ses états, amène aussi à étudier les propriétés de la variable aléatoire appelée  "temps de retour" en  et souvent notée 

En particulier, si une chaîne de Markov possède au moins un état récurrent positif, alors il existe une probabilité stationnaire. 

Ce théorème vaut en particulier pour les chaînes de Markov irréductibles, puisque ces dernières possèdent une seule classe (qui est donc nécessairement une classe finale) ; les chaînes de Markov irréductibles vérifient en particulier

À voir

Notes

Bibliographie 
Laurent Saloff-Coste, Lectures on finite Markov chains, Lectures on Probability Theory and Statistics, 301-413. Lecture Notes in Math. n° 1665. Springer (1997).
Jim Norris, Markov chains.
Samuel Karlin et Howard E. Taylor, A  Second Course in Stochastic Processes.

Pages liées 
Chaîne de Markov
Modèle des  urnes d'Ehrenfest
Théorème H
Distribution quasi-stationnaire

Chaîne de Markov
Physique statistique